Aracati kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Aracati (ort), Ceará, 
 Aracati (kommun), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar